Bytom Open 2009, właśc.  ZRE Katowice Bytom Open 2009 lub Polska Energia Open – Bytom 2009 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2009 z cyklu Bytom Open rozgrywany w dniach 15–21 czerwca 2009 roku w Bytomiu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 30 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2009
2009 w tenisie ziemnym
2009 w polskim sporcie